Свердловский областной комитет КПСС — орган управления структур КПСС (до октября 1952 г. — ВКП(б)) на территории Свердловской области. Существовал в 1934—1991 гг.

Структура и формирование 
Состав обкома, включавший несколько десятков-сотен человек, избирался на проводимых раз в несколько лет областных партийных конференциях. На общих собраниях — пленумах обкома, проводившихся несколько раз в год, избиралось бюро обкома (до десяти человек — основных руководителей обкома) и секретари обкома, включая первого и второго (в 1930-е — 1940-е годы — также и третьего), а также утверждал заведующих отделами обкома. Первый секретарь обкома являлся высшим политическим руководителем области, его кандидатура утверждалась решением Политбюро ЦК КПСС. В апреле 1990 г. впервые в истории существования обкома были проведены альтернативные выборы 1-го секретаря (тайным голосованием, из четырёх кандидатур).

История 
Первый состав обкома был утверждён на I областной партконференции 22 января 1934 г., проведённый в тот же день пленум обкома избрал первым секретарём И. Д. Кабакова, руководившего с 1929 г. Уральским обкомом ВКП(б). В 1937—1950 гг. первый секретарь Свердловского обкома по совместительству являлся первым секретарём Свердловского горкома ВКП(б), однако фактически городской парторганизацией руководил 2-й секретарь горкома.

В 1962 году в рамках реформы Хрущёва партийные и государственные организации на местах были разделены на промышленные и сельские. 18 декабря 1962 г. решением пленума обкома были созданы оргбюро Свердловских промышленного и сельского обкомов, 13 января 1963 г. прошёл I пленум Свердловского сельского обкома (1-м секретарём избран А. В. Борисов), а 15 января — промышленного (1-м секретарём избран К. К. Николаев). После отстранения Хрущёва от власти принцип разделения органов управления был отменён. 21 ноября 1964 г. прошёл объединённый пленум промышленного и сельского обкомов, который сформировал оргбюро Свердловского обкома. Первый (организационный) пленум обкома прошёл 25 декабря 1964 г. и избрал 1-м секретарём обкома К. К. Николаева.

После событий августа 1991 года КПСС прекратила свою деятельность, через три месяца, 6 ноября, она была запрещена указом Президента РСФСР, и 21 ноября 1991 г. распоряжением по Управлению делами Свердловского обкома он был ликвидирован.

1-е секретари Свердловского обкома ВКП(б)-КПСС 
 Кабаков Иван Дмитриевич (22 января 1934 — 11 мая 1937)
 Столяр Абрам Яковлевич (14 мая 1937 — 31 марта 1938)
 Медведев Иван Михайлович (и.о. 31 марта — 27 апреля 1938)
 Валухин Константин Николаевич (27 апреля — 30 декабря 1938)
 Андрианов Василий Михайлович (30 декабря 1938 — 21 марта 1946)
 Недосекин Виктор Иванович (21 марта 1946 — 17 июля 1952)
 Кутырев Алексей Михайлович (17 июля 1952 — 2 декабря 1955)
 Кириленко Андрей Павлович (2 декабря 1955 — 23 апреля 1962)
 Николаев Константин Кузьмич (28 апреля 1962 — 15 января 1963)
 Николаев Константин Кузьмич (15 января 1963 — 25 декабря 1964) — 1-й секретарь Свердловского промышленного обкома КПСС
 Борисов Александр Васильевич (13 января 1963 — 25 декабря 1964) — 1-й секретарь Свердловского сельского обкома КПСС
 Николаев Константин Кузьмич (25 декабря 1964 — 6 января 1971)
 Рябов Яков Петрович (6 января 1971 — 2 ноября 1976)
 Ельцин Борис Николаевич (2 ноября 1976 — 18 апреля 1985)
 Петров Юрий Владимирович (18 апреля 1985 — 16 июня 1988)
 Бобыкин Леонид Фёдорович (16 июня 1988 — 12 февраля 1990)
 Манюхин Виктор Митрофанович (и.о. 12 февраля — 17 апреля 1990)
 Гусев Александр Петрович (7 апреля — 2 июня 1990)
 Кадочников Владимир Дмитриевич (2 июня 1990 — 21 ноября 1991)

2-е секретари Свердловского обкома ВКП(б)-КПСС 
 Строганов Василий Андреевич (январь 1934 — апрель 1935)
 Пшеницын Константин Фёдорович (апрель 1935 — май 1937)
 Аболяев Константин Васильевич (июнь — июль 1937)
 Берман Борис Захарович (1937 — март 1938)
 Медведев Иван Михайлович (март 1938 — февраль 1939)
 Навозов Фёдор Дмитриевич (февраль 1939 — апрель 1942)
 Аристов Аверкий Борисович (апрель 1942 — 1943)
 ???
 Панин Алексей Павлович (?—1948)
 Шестаков В.М. (1948—1950)
 Кутырев Алексей Михайлович (июль 1950 — сентябрь 1952)
 Исаев Павел Николаевич (1952—1958)
 Ештокин Афанасий Фёдорович (1958—1962)
 Довгопол Виталий Иванович (1963—1964) — 2-й секретарь Свердловского промышленного обкома КПСС
 Нохрин С.П. (1963—1964) — 2-й секретарь Свердловского сельского обкома КПСС
 Довгопол Виталий Иванович (1964—1966)
 Рябов Яков Петрович (февраль 1966 — январь 1971)
 Колбин Геннадий Васильевич (январь 1971 — апрель 1975)
 Коровин Евгений Александрович (1975—1977)
 Бобыкин Леонид Фёдорович (февраль 1977 — май 1983)
 Лобов Олег Иванович (май 1983 — январь 1985)
 Манюхин Виктор Митрофанович (январь 1985 — апрель 1990)
 Кадочников Владимир Дмитриевич (апрель — июнь 1990)

См. также 
 Органы власти Свердловской области

Источники 
 Аристов А. Незабываемое // Урал. 1981. № 5. С. 3—32.

 Аристов А. Незабываемое // В тылу, как на фронте / сост. З. А. Янтовский. Свердловск, 1986. С. 3—78.

 Все для фронта. Свердловская областная организация КПСС в годы Великой Отечественной войны (1941—1945). Документы и материалы. Свердловск, 1985. 384 с.

 Ельцин Б. Н. Исповедь на заданную тему. Свердловск, 1990. 238 с.

 Манюхин В. М. Прыжок назад: о Ельцине и о других. Екатеринбург, 2002. 264 с.

 На главных направлениях: Свердловская областная организация КПСС в борьбе за ускоренное развитие экономики и повышение творческой активности трудящихся Среднего Урала (1960—1985). Документы и материалы. Свердловск, 1986. 240 с.

 Общество и власть. Российская провинция. 1917—1985. Свердловская область. Документы и материалы / Институт истории и археологии УрО РАН; Управление архивами Свердловской области. Т. 1—2. Екатеринбург, 2005—2006.

 Потапов И. И. Тридцать лет в президиуме: Субъективные заметки для объективной истории советского общества. Екатеринбург, 1997. 213 с.

 Потапов И. И. У нас судьба была иная. Екатеринбург, 2002. 351 с.

 Рябов Я. П. Мой XX век. Записки бывшего секретаря ЦК КПСС. М., 2000.

 Рябов Я. П. Мой XX век. Записки секретаря ЦК КПСС. 2-е доп. изд. Москва, 2005. 397 с.

 Свахина Р. С., Сушков А. В. Довгопол держался за «коровьи хвосты», и тагильское молочное стадо было спасено // Тагильский рабочий. 1997. 10 декабря.

 Сушков А. В. Виталий Довгопол: «Много пакостного народа было и есть…» // Тагильский рабочий. 1999. 9 июля.

Литература 
 Воробьёв С. «Молотов увидал меня, …подошёл ко мне и расцеловался со мной»: история одного пермского самозванца // Веси [г. Екатеринбург]. 2015. № 9 (115). Ноябрь. Прил. С. 2—14.  
 Ермаков А. Д. Отечества ради [О К. К. Николаеве] // Мы приближали Победу. Очерки, воспоминания, письма. Екатеринбург, 2000. 528 с.
 Килина А. Дача для товарища Кабакова: факты и легенды // Веси (г. Екатеринбург). 2014. № 8 (104). Октябрь. «Средний Урал». С. 48—55.
 Колдушко А. А. Социальные характеристики региональной партийной номенклатуры, репрессированной в 1937—1938 годах (по материалам Свердловской области) // Номенклатура и номенклатурные практики в России: материалы интернет-конференции «Номенклатура и номенклатурные практики в России» (февраль-апрель 2007 г.) / под ред. В. П. Мохова. Пермь, 2007. С. 159—170.
 Колдушко А. А., Лейбович О. Л. Культовые практики местной номенклатуры до «большого террора» // Номенклатура и номенклатурные практики в России: материалы интернет-конференции «Номенклатура и номенклатурные практики в России» (февраль—апрель 2007 г.) / под ред. В. П. Мохова. Пермь, 2007. С. 171—187.
 Колдушко А. А. «Каждый раз в новом галстуке…!» Культовые практики региональной номенклатуры в 1930-е годы // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. Вип. XXIII: Політична еліта в історії Украіни. Запоріжжя: Просвіта, 2008. С. 229—239.
 Колдушко А. А. Проблема эффективности работы региональной номенклатуры в первой половине 1930-х годов (на примере Свердловской области) // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Культура, история, философия, право. 2009. № 1. С. 159—168.
 Колдушко А. А. Образование как элемент социального портрета партийной номенклатуры в 1920—1930-е годы (на примере Свердловской и Пермской областей) // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Культура, история, философия, право. 2010. № 3. С. 105—111.
 Колдушко А. А. Процессы инкорпорации и экскорпорации партийной номенклатуры в 1920-х — 1930-х гг. // Власть. 2012. № 3. С. 173—176.
 Лейбович О. Л., Колдушко А. А. А жертвы кто? Культовые практики местной номенклатуры до большого террора // Ретроспектива. Пермский историко-архивный журнал. 2008. № 1 (6). С. 15—23.
 Свердловская областная организация КПСС 1903—1982. Т. 1. Свердловск, 1983. 208 с.
 Свердловская областная организация КПСС 1903—1982. Т. 2. Свердловск, 1983. 272 с.
 Сушков А. В., Разинков С. Л. Руководители Свердловской области: первые секретари обкома ВКП(б)—КПСС и председатели облисполкома. 1934—1991: биографический справочник. Екатеринбург, 2003. 284 с.
 Сушков А. В. Институт отраслевых секретарей в системе партийно-государственного руководства Свердловской области накануне и в годы Великой Отечественной войны // Война и российское общество: 1914—1945 годы. Материалы Пятых уральских военно-исторических чтений, посвященных 80-летию профессора И. Ф. Плотникова. Екатеринбург. 22—23 сентября 2005 г. Екатеринбург, 2005. С. 145—151.
 Сушков А. В. Руководители города Свердловска: первые секретари горкома ВКП(б)—КПСС (1932—1991), вторые секретари горкома ВКП(б) (1937—1950): историко-биографический справочник. Екатеринбург, 2007. 168 с.
 Сушков А. В., Яркова Е. И. «Я не враг народа». Документы о причинах самоубийства второго секретаря Свердловского обкома ВКП(б) К. Ф. Пшеницына. 1937 г. // Исторический архив. 2008. № 3. С. 110—129. 
 Сушков А. В. Раздел V. Партийно-государственная номенклатура Среднего Урала в 1945—1964 гг.: коллизии власти // Государство и народ в условиях социалистического эксперимента: опыт ретроспективного анализа / отв. ред. А. В. Сперанский; Российская академия наук, Уральское отделение, Институт истории и археологии. Екатеринбург, 2008. С. 166—202.
 Сушков А. В. «Кадры решают всё!»: кадровая политика И. В. Сталина и руководители Свердловской области во второй половине 1930-х гг. // Актуализация исторического знания и исторического образования в современном обществе. Ежегодник: XVII всероссийские историко-педагогические чтения. Екатеринбург, 2013. Ч. II. С. 265—278.
 Сушков А. В. Крах «империи товарища Кабакова»: свердловское руководство в политических водоворотах 1937 года // Веси (г. Екатеринбург). 2013. № 6 (92). Август. Спецвыпуск «Екатеринбург—Свердловск—Екатеринбург». С. 46—84.
 Сушков А. В., Яркова Е. И. Заведующие промышленно-транспортным отделом Свердловского обкома ВКП(б) в 1930-е гг.: социально-профессиональный портрет // Урал индустриальный. Бакунинские чтения. Индустриальная модернизация Урала в XVIII—XXI вв.: материалы XI Всероссийской научной конференции. Екатеринбург. 26—27 сентября 2013 г. / отв. ред. Д. В. Гаврилов. В 2-х т. Екатеринбург, 2013. Т. 1. С. 384—395.
 Сушков А. В. Неизвестный 1937-й. «Дело визовского бунтаря» Максима Григорьева // Веси (г. Екатеринбург). 2014. № 8 (104). Октябрь. «Средний Урал». С. 16—47.
 Сушков А. В. Десять месяцев Абрама Столяра: свердловское руководство в политических водоворотах 1937—1938 годов // Россия XXI. 2017. № 1. 130—157.

Ссылки 
 www.knowbysight.info
 Интервью Я. П. Рябова, посвященное Б. Н. Ельцину
 Свердловский обком КПСС

Свердловский
Органы власти Свердловской области